Памфи́лов — старинная русская фамилия, производная форма от имени .

Известные носители 
 Памфилов, Алексей Фёдорович (1848—1909) — русский промышленник в области масложировой промышленности, купец первой гильдии и потомственный почётный гражданин.
 Памфилов, Владимир Евгеньевич (1904—1970) — советский художник-баталист, иллюстратор.
 Памфилов, Константин Дмитриевич (1901—1943) — советский государственный деятель.
 Памфилова, Элла Александровна (род. 1953) — российский политический, государственный и общественный деятель, председатель ЦИК России.

См. также